naprężenie
 naprężenie ścinające
 naprężenie styczne
 naprężenie normalne
 naprężenie główne
 naprężenie zrywające
 naprężenie efektywne
 naprężenie pierwotne
 naprężenie całkowite w gruncie